Der Zwicker (auch Kneifer oder Klemmer, im süddeutschen Sprachraum auch Zwickel) ist eine Brille ohne Bügel, die über einen biegsamen, federnden Steg zwischen den Gläsern auf die Nase geklemmt („gezwickt“) wird. Auch die französische Bezeichnung pince-nez („Nasenkneifer“) war geläufig.

Zu Beginn der Neuzeit waren Bügelbrillen noch unbekannt; sie wurden erst seit dem 17. Jahrhundert allmählich verbreitet. Gebräuchlich blieb der Zwicker dennoch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, hauptsächlich in der Oberschicht und im gehobenen Bürgertum. Obwohl es bereits Bügelbrillen gab, verwendeten Männer dieser Gesellschaftsschicht im 19. Jahrhundert oft lieber Zwicker; Frauen bevorzugten das Lorgnon.

Siehe auch 
 Monokel

Weblinks 

 Die Geschichte der Brille – Der Zwicker

Brille
Historische Sehhilfe